Ровшан Гусейнов:
 Гусейнов, Ровшан Мамедович (род. 1975) — азербайджанский боксёр, чемпион Европы, участник Олимпийских игр.
 Гусейнов, Ровшан Шамиль оглы (1967—1992) — Национальный герой Азербайджана.